GN&SR steht als Abkürzung für:
 Great Northern and Southern Railway, fiktive englische Eisenbahngesellschaft aus dem Roman Die Eisenbahnkinder
 Great Northern and Strand Railway, historische U-Bahn-Gesellschaft in London, siehe Aldwych (London Underground) #Planung

Siehe auch: 
 Great North of Scotland Railway (GNSR), ehemalige britische Eisenbahngesellschaft (1845–1922)

Abkürzung